Jérémie Kamerzin (né le  de Martigny) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours de la compétition suivante :

Championnat du monde junior U-18
 2006

Palmarès 
 Champion de Suisse de LNB en 2008 avec le HC Bienne
 Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne
 Champion de Suisse de LNB en 2013 avec le Lausanne HC
 Promotion en LNA en 2013 avec le Lausanne HC

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007|| CP Berne|| LNA|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || SC Langenthal|| LNB|| 32|| 2|| 2|| 4|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| HC Bienne|| LNB|| 5|| 0|| 3|| 3|| 10|| 13|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2007-2008 || Young Sprinters|| LNB|| 42|| 1|| 7|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || Suisse U20 || LNB|| 6|| 0|| 1|| 1|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| HC Bienne|| LNA|| 44|| 0|| 0|| 0|| 22|| 13|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2008-2009 || HC Ajoie || LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 10|| 0|| 2|| 2|| 8
|-
| 2009-2010|| Lausanne HC||  LNB|| 45|| 1|| 9|| 10|| 54|| 24|| 1|| 2|| 3|| 22
|-
| 2010-2011|| Lausanne HC|| LNB|| 41|| 2|| 15|| 17|| 30|| 11|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2011-2012|| Lausanne HC || LNB|| 44|| 12|| 25|| 37|| 44|| 15|| 2|| 2|| 4|| 20
|-
| 2012-2013|| Genève-Servette HC||  LNA|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Lausanne HC || LNB|| 46|| 7|| 12|| 19|| 46|| 21|| 2|| 8|| 10|| 22
|-
|2013-2014|| Genève-Servette HC || LNA|| 29|| 4|| 7|| 11|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Fribourg-Gottéron || LNA|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| 9|| 2|| 6|| 8|| 35
|-
| 2014-2015 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 38|| 3||14 ||17 ||34 || 5|| 3||0 ||3 ||0
|-
| 2015-2016 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 32 || 2 || 11 || 13 || 14 || - || - || - || -|| -
|-
| 2016-2017 || CP Berne || LNA || 50 || 2 || 8 || 10 || 28 || 15 || 0 || 1 || 1 || 18
|-
| 2017-2018 || CP Berne || LNA || 44 || 1 || 2 || 3 || 10 || 11 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2018-2019 || CP Berne|| LNA || 43 || 1 || 4 || 5 || 51 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2019-2020 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 49 || 2 || 2 || 4 || 8 || - || - || - || -|| -
|-
| 2020-2021 || HC Fribourg-Gottéron || LNA || 49 || 1 || 3 || 4 || 26 || 5 || 0 || 0 || 0|| 2
|-
| 2021-2022|| HC Fribourg-Gottéron || LNA  ||  ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1988
Naissance à Martigny
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif valaisan
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Ajoie
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Bienne
Joueur du Lausanne HC
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Défenseur de hockey sur glace